Dynamics – album degli Holy Ghost! del 2013
 Invicta Dynamics – società di hockey su ghiaccio femminile inglese
 Microsoft Dynamics – serie di software aziendali della Microsoft

Pagine correlate 
Dynamic (disambigua)
The Dynamics
Dynamic (disambigua)
Dinamica